Kawabea fuscofasciata är en fjärilsart som beskrevs av Park och Bong-Kyu Byun 1991. Kawabea fuscofasciata ingår i släktet Kawabea och familjen vecklare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vecklare
fuscofasciata